USS Ohio ha sido el nombre utilizado por cinco buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos:

  era una goleta en el Lago Erie durante la Guerra anglo-estadounidense de 1812 en servicio activo entre los años 1813 y 1814
  era un navío de línea botado en el año 1820 y en servicio activo como buque de guerra entre los años 1838 y 1840 y entre los años 1846 y 1850, y luego usado como un buque cuartel.
  era un [acorazado pre-dreadnought de la clase Maine en servicio activo entre los años 1904 y 1922
  USS Ohio (BB-68) era un acorazado de la clase Montana planificado pero fue cancelado en el año 1943 antes de que su quilla fuera puesta en gradas
  es un submarino de la clase Ohio en servicio activo desde el año 1981 y actualmente en servicio

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos